Ndali steht für:
 Ndali (Sprache), eine Bantusprache
 Ndali (Ethnie), eine Ethnie in Tansania
 N’Dali, eine Stadt in Benin
 Bistum N’Dali, eine  Diözese der römisch-katholischen Kirche in Benin